Chambois (Eure), een gemeente in het Franse departement Eure
Chambois (Orne), een gemeente in het Franse departement Orne